Uusikaupunki kan syfta på:

 Uusikaupunki – en stad i landskapet Egentliga Finland, se Nystad
 Uusikaupunki – del av Lovisa i Östra Nyland, se Nystaden